В контексте Википедии AWB может означать AutoWikiBrowser.
AWB — сокращение. Возможные значения:
 AWB () — движение сопротивления африканеров.
 AWB — Average White Band, шотландская музыкальная группа.